Anita Hentschel – discobola tedesca
 David Hentschel – musicista e produttore discografico britannico
 Falk Hentschel – attore, ballerino e coreografo tedesco
 Klaus Hentschel – fisico tedesco
 Lena Hentschel – tuffatrice tedesca